Malá Avesta, středopersky Churtak Apasták je kolekce textů obsažených v zarathuštrické Avestě sloužící především laikům pro potřeby jejich každodenní zbožnosti. Většina obsahu je převzata z jiných částí Avesty a soubor vznikl nejdříve na sklonku Sasánovské říše. Existují také překlady do středoperštiny, novoperštiny, sanskrtu a gudžarátštiny, srozumitelné i laikům, kteří nerozuměli avestánštině.

Malá Avesta se objevuje v několika verzích, přičemž nejobsáhlejší z nich obsahuje následující texty, jež jsou ještě doplněny o texty jaštů:

 Fírámún „kolem jaštů“, obsahující modlitby Ašem Vohu a Ahuna vairja
 Nérang í kustíg-bastan „zaříkávání posvátného opasku“, vzývání Ahura Mazdy na pomoc proti Angra Mainjuovi
 Sróš váž, též Nérang í dast-šój „ zaříkávání při mytí rukou“, vzývání Sraošy po probuzení
 Óšebám či Hóšbám, modlitba recitovaná za úsvitu
 Njájišn či njáiš „modlitby“, pět modliteb sestavených na základě jaštů adresovaných Hvar Chšaétovi – Zářícímu Slunci, Mithrovi, Máh – Měsíci, Ábán – Vodám a Átarovi – Ohni
 Gáh, pět modliteb ochráncům částí dne
 Síh Rózag, zaříkávání ke každému z třiceti dnů v měsíci
 Áfríngán či Áfrínagá, čtyři blahořečení či požehnání z nichž první je adresováno předků, druhé je recitováno v posledních pěti dnech roku, třetí oslavuje šest ročních období a poslední je recitováno na počátku a konci léta.

Většina z verzí Malé Avesty obsahuje jen výběr z jaštů či žádné jašty a výběr z výše uvedených textů.

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 Encyclopædia Iranica – Khordeh Avesta

Avesta
Modlitby